Кли́нкер (от ) — продукт высокотемпературного обжига и последующего измельчения спёкшейся смеси известняка, глины и шлаков. Используется в качестве высокопрочной, морозостойкой добавки. В измельчённом виде клинкер представляет опасность для органов дыхания, может вызывать химические ожоги, канцероген.
 
 Клинкерный кирпич — вандалостойкий, высокопрочный кирпич. Изготавливается из специальных сланцевых тугоплавких сортов глины. Используется для отделки фасадов зданий, а также для отделки цокольной части зданий и подпорных стен. Широко распространён в Германии и Нидерландах. Характеризуется минимальным водопоглощением — не более 6 % по массе, а также стойкостью по отношению к различным агрессивным воздействиям.
 
 Клинкерная брусчатка (клинкерный тротуарный кирпич, ) — высокопрочный тротуарный кирпич, используется для мощения дорог, полов в промышленных зданиях. Широко распространён в Германии и Нидерландах. Изготавливается из специальных сланцевых тугоплавких сортов глины. Характеризуется повышенной стойкостью к атмосферным воздействиям, минимальным водопоглощением. Сохраняет свой цвет на протяжении всего срока эксплуатации.
 Клинкерная плитка () — изготовленные из специальных сланцевых тугоплавких сортов глин элементы для отделки фасадов и интерьеров. Отличается широким ассортиментом цвето-фактурных решений. Сохраняет свой цвет на протяжении всего срока эксплуатации. Обладает минимальным водопоглощением — не более 3 % по массе. Широко применяется в различных фасадных системах — как в СФТК, так и в фасадах вентилируемого типа.
 Клинкерные ступени и напольная плитка — произведённые методом экструзии элементы для отделки напольных покрытий, а также входных групп. Отличаются повышенной морозостойкостью и стойкостью к истиранию. Могут применяться, в том числе, в зонах с повышенной интенсивностью движения людей.

Также 
 Клинкер в металлургии — твёрдый спечённый остаток после вельцевания, который перерабатывают для извлечения из него меди, серебра и других металлов.
 Клинкер в судостроении — один из методов в судостроении для реализации обшивки деревянных судов и яхт: обшивка внахлёст (кромка на кромку), в отличие от обшивки вгладь.

Примечания